Als Frankenturm bezeichnet man folgende Gebäude:

 Frankenturm (Köln), ehemaliger Turm der Stadtmauer von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Frankenturm (Trier), ein um 1100 erbauter Wohnturm in Trier, Rheinland-Pfalz
 Frankenturm (Warburg), Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Warburg im Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen